Жалящие, или жалоносные перепончатокрылые , — инфраотряд перепончатокрылых насекомых из подотряда стебельчатобрюхие, включающий муравьёв, пчёл, шмелей и ос, которые объединяются по признаку наличия жала. У высших форм развиты общественный образ жизни и социальный паразитизм.

Распространение
Встречаются всемирно, кроме Антарктиды. Несколько видов жалящих перепончатокрылых (полярный шмель Bombus polaris и его кукушка Bombus hyperboreus) обнаружены в Гренландии, а три других туда интродуцированы (фараонов муравей, осы Gonatopus brooksi и Ancistrocerus waldeni, пчела Apis mellifera).

Описание 

Большинство представителей этой группы перепончатокрылых имеют в той или иной степени развитый жалящий аппарат самок (у некоторых групп вторично утраченный) и безногих личинок с малозаметной головой, вертлуги ног имаго 1-члениковые. Жало эволюционировало из яйцеклада самок, чьи функции были утрачены (но эти функции сохранились в таких группах как Chrysididae, Dryinidae, Sapygidae). В других группах жало позднее было редуцировано (например, муравьи-долиходерины, безжальные пчёлы) или вторично утрачено (например, муравьи-формицины). Обладают «осиной талией» — стебельком (петиоль), который является анатомически 2-м абдоминальным сегментом, так как 1-й сливается с грудью, образуя проподеум. Фактически, брюшко начинается с 3-го абдоминального сегмента. У некоторых муравьёв брюшко фактически начинается с 4-го, в связи с образованием постпетиоля (например, у представителей подсеместв мирмицины, у которых стебелёк двухчлениковый). Личинки безногие, белые. У высших жалящих перепончатокрылых развито сложное поведение (забота о потомстве, строительство гнёзд, охота за жертвой, запасание пищи), общественный образ жизни с разделением обязанностей в семье. Среди них полезные энтомофаги и опылители цветковых растений.
Многие жалящие строят гнёзда для выращивания потомства, например, представители семейств ос Vespidae, Pompilidae, пчёл Apoidea (включая роющих ос Sphecoidea) и муравьёв Formicidae. В трёх группах жалящих перепончатокрылых возникла эусоциальность: в семействах ос Vespidae, пчёл Apoidea и муравьёв Formicidae.

Размеры 
К самым крупным представителям перепончатокрылых (с длиной тела до 5 см) относятся такие осы как охотники за тарантулами из рода Pepsis (Pompilidae), «убийца цикад» Sphecius grandis, песчаные осы Editha magnifica (Bembicinae), сколия Megascolia procer (Scoliidae) из Юго-Восточной Азии (чьи самки достигают в длину 5 см, а размах их крыльев — до 10 см). Самая крупная пчела в мире это Megachile pluto (Megachilidae) из Индонезии. Длина тела самок 39 мм, а размах крыльев 63 мм. Крупнейшими муравьями были вымершие представители рода , чьи самки достигали 7 см в длину, а крылья имели размах до 15 см. Крупнейшими современными муравьями среди касты рабочих и солдат (с длиной тела до 3 см) являются виды ,  и . Матки (царицы) африканского рода  в оседлую фазу в момент созревания яиц имеют сильно увеличенное брюшко и общую длину до 5 см.

Значение 
См. также: Апитерапия, Жало, Медоносная пчела, Пчелиный яд, Муравьи в геральдике, Шкала силы ужалений Шмидта, Жалящий индекс Старра

Опылители цветковых растений, производители мёда и т. д., хищники (охотники) и паразитоиды. Опасным для жизни человека может быть ужаление некоторых ос, пчёл и муравьёв. Например, в США ежегодно из-за анафилактического шока от жалящих перепончатокрылых гибнет около 10 человек.

Классификация 

Жалящие перепончатокрылые признаны монофилетической группой. Таксономический ранг группы рассматривается на уровне инфраотряда, отдела или клады (в прежние годы вплоть до подотряда). В 2008 году в связи с тем, что надсемейство Vespoidea было признано парафилетичным (Pilgrim et al., 2008) было предложена новая система инфраотряда Aculeata из следующих 8 надсемейств (указаны только современные группы, без учёта вымерших семейств): 
 Apoidea
 парафилетическая группа Sphecoidea: Ampulicidae — †Angarosphecidae — Crabronidae — Heterogynaidae — Sphecidae — incertae sedis 
 клада Anthophila: Andrenidae — Apidae — Colletidae — Halictidae — Megachilidae — Melittidae — †Paleomelittidae)
 Chrysidoidea (Bethylidae — Chrysididae — Dryinidae — Embolemidae — Plumariidae — Sclerogibbidae — Scolebythidae)
 Formicoidea
 Pompiloidea (Mutillidae — Myrmosidae — Pompilidae — Sapygidae)
 Scolioidea (Bradynobaenidae — Scoliidae)
 Tiphioidea (Sierolomorphidae — Tiphiidae)
 Thynnoidea (Chyphotidae — Thynnidae)
 Vespoidea (Rhopalosomatidae — Vespidae). 
При этом состав некоторых семейств изменился: Bradynobaenidae (Apterogyninae+Bradynobaeninae), Chyphotidae (Chyphotinae+Typhoctinae), Thynnidae (Anthoboscinae, Diamminae, Methochinae, Myzininae, Thynninae).

В 2012 году был проведён новый филогенетический анализ морфологических и молекулярных признаков надсемейств перепончатокрылых, который показал (Sharkey et al., 2012), что Aculeata — сестринская группа к монофилетичному надсемейству Evanioidea (Aculeata + Evanioidea)]. Кроме парафилетической группы Vespoidea все остальные надсемейства внутри Aculeata признаны монофилетичными.
В 2014 году в результате исследования митохондриальных геномов (Wei et al., 2014) было показано, что сестринским группами являются таксоны Ichneumonoidea и Aculeata, Vespidae и Apoidea, и указано на парафилию Vespoidea.

Прежняя (до 2008) классификация 
Жалящие перепончатокрылые вместе с инфраотрядом Parasitica образуют подотряд Apocrita и ранее делились на 3-5 надсемейств и до 7 таксонов надсемейственного уровня (с дополнением Pompiloidea, Sphecoidea и ископаемого †Bethylonymoidea).
 Инфраотряд Aculeata — Жалящие перепончатокрылые
 Надсемейство Apoidea — пчелы и сфекоидные роющие осы
 Семейство Andrenidae
 Семейство Apidae — медоносная пчела, шмели
 Семейство Colletidae
 Семейство Dasypodaidae
 Семейство Halictidae
 Семейство Megachilidae (пчелы-листорезы)
 Семейство Meganomiidae
 Семейство Melittidae
 Семейство Stenotritidae
 Семейство Ampulicidae (Изумрудная тараканья оса)
 Семейство Crabronidae (песочные осы, пчелиный волк)
 Семейство Heterogynaidae
 Семейство Sphecidae (роющие осы)
 Надсемейство Chrysidoidea
 Семейство Bethylidae
 Семейство Chrysididae (Осы-блестянки)
 Семейство Dryinidae
 Семейство Embolemidae
 Семейство Plumariidae
 Семейство Sclerogibbidae
 Семейство Scolebythidae
 Надсемейство Vespoidea (Веспоидные осы)
 Семейство Bradynobaenidae
 Семейство Mutillidae — бархатные муравьи, или Осы-немки
 Семейство Pompilidae (Дорожные осы)
 Семейство Rhopalosomatidae
 Семейство Sapygidae
 Семейство Scoliidae (Сколии)
 Семейство Sierolomorphidae
 Семейство Tiphiidae
 Семейство Vespidae — Осы бумажные или настоящие, шершни
 Надсемейство Formicoidea
 Семейство Armaniidae
 Семейство Formicidae (муравьи)

Палеонтология и эволюция 

В ископаемом состоянии известны с юрского периода.
Базальным для всей группы Aculeata (Vespomorpha) рассматривается надсемейство †Bethylonymoidea. Иногда Bethylonymoidea выделяется в инфраотряд Paraculeata (Engel, 2005).

Apoidea (сфекоидные осы и пчёлы) и муравьи рассматриваются как сестринские группы, a новые данные противоречат старым взглядам о том, что муравьи близки к эктопаразитоидным осам. Осы-веспиды (Vespidae) сестринские ко всем другим жалящим, кроме хризидоидов. Таким образом, все эусоциальные виды Hymenoptera находятся внутри двух крупных групп,  характеризующихся транспортировкой провизии для личинок и постройкой гнёзд, вероятными предпосылками для эволюции эусоциальности. Эти две эволюционные линии интерполируются среди трех других клад ос, чьи виды преимущественно эктопаразитоиды на скрытых хозяевах, предполагаемое предковое состояние для акулеат.

Обнаружено несколько полностью вымерших групп жалящих перепончатокрылых, например, надсемейство ос †Bethylonymoidea (его выделил профессор А. П. Расницын на основе описанного им в 1975 году вымершего семейства †Bethylonymidae с 6 видами и 4 родами: †Arthrogaster, †Bethylonymellus, †Bethylonymus, †Leptogastrella). Среди других вымерших жалящих семейство †Falsiformicidae  (вид †Falsiformica cretacea), древнейшие пчёлы †Melittosphecidae из мелового периода, †Panguoidea  (†Panguidae с видами †Pangu yuangu и †Prosphex anthophilos).

См. также 
 Перепончатокрылые

Примечания

Литература 

 Brothers, D. J. 1999. Phylogeny and evolution of wasps, ants and bees (Hymenoptera, Chrysisoidea, Vespoidea, and Apoidea). — Zoologica Scripta 28: 233—249.
 Königsmann, E. (1978). Das phylogenetische System der Hymenoptera. Teil 4: Aculeata (Unterordnung Apocrita). — Deutsche Entomologische Zeitschrift 25, 365–435.
 Определитель насекомых Дальнего Востока России. Т. IV. Сетчатокрылообразные, скорпионницы, перепончатокрылые. Ч. 5. — Владивосток: Дальнаука, 2007. — 1052 с. — ISBN 978-5-8044-0789-7
 Расницын A. П. Высшие перепончатокрылые мезозоя// Тр. Палеонтол. ин-та АН СССР. Т. 147. — М.: Наука, 1975. — 134 с.
 Расницын A. П. Происхождение и эволюция перепончатокрылых насекомых// Tp. Палеонтол. ин-та AH CCCP. T. 174. — M.: Наука, 1980. — 192 c.

Ссылки 
 Tree of Life Web Project: Aculeata
 Aculeata BugGuide
 Mikko’s Phylogeny Archive: Aculeata — poisonous wasps
 Vespoidea
 

Стебельчатобрюхие